Béru ou Beru est un nom notamment porté par :

Toponyme 

Beru, un atoll des Kiribati ;
Béru, une commune de l'Yonne.

Surnom 

 Alexandre-Benoît Bérurier, un personnage de la série de romans policiers San-Antonio ;
 Bérurier noir, un groupe de punk rock français.

Homonymie
Homonymie de toponyme